Singularity (Una niña singular en Latinoamérica, Singularidad de España) es el décimo quinto  episodio de la primera temporada de la serie de televisión de ciencia ficción Stargate SG-1.

Trama 

El SG-1 está a punto de partir a observar un agujero negro en otro mundo (en realidad van a ver la materia que está siendo succionada; el agujero en sÍ no se puede ver). Sin embargo, al llegar el equipo descubre los cuerpos sin vida de los habitantes, y de todo el personal del SGC que se hallaba en el planeta. El lugar ha sido asolado al parecer por una plaga. 
Después de descontaminar el área, el equipo va en busca de sobrevivientes. Para su sorpresa, hallan a una jovencita escondida entre los arbustos. Luego, la llevan a laboratorio de la Dra. Fraiser, en donde intentan comunicarse con ella, pero no responde. Fraiser, más tarde, informa a Carter que la niña no está infectada, pero que su sangre contiene rastros de Naquadah (quizás la razón por la cual resistió la infección). 
Carter, y Daniel, regresan a la Tierra junto con la joven sobreviviente, en tanto, O'Neill y Teal'c se quedan en el observatorio de PX8-987 para observar el eclipse, que les permitirá “ver” el agujero negro. 
En el SGC, la capitana Carter desarrolla un cariño con la pequeña niña, la cual no quiere que la deje sola, y al final se ve obligada a hablarle para que se quede. La niña revela su nombre: Cassandra. Cuando a Cassandra empieza a dolerle el pecho, Carter la lleva donde la Dra. Fraiser, quién descubre que sus niveles de potasio son muy bajos. En ese momento, la niña sufre un paro cardiaco. Logran resucitarla con el desfibrilador, pero la Dra. Fraiser al oír su corazón descubre un extraño sonido. Resulta que Cassandra lleva en su pecho una especie de dispositivo, en parte orgánico, que es capaz de detener su corazón. Si intentan extraerlo, ella morirá. Carter analiza el objeto y descubre que una parte está hecha de hierro y potasio (por eso sus niveles estaban tan bajos) y la otra de naquadah. Al experimentar con una partícula de cada elemento que pasaría si se juntaran, se produce una reacción que destruye la cámara en el cuarto donde se realizó la prueba, y los niveles de radiación llegan al límite.
En tanto, en el planeta, el Coronel O'Neill y Teal'c están por observar el agujero negro cuando descubren una nave Goa’uld en órbita.
Reunidos con el General, Daniel y Carter le explican que al parecer los Goa'uld usaron a Cassandra para introducir una bomba al SGC, con el objetivo destruir la base y el Portal. Fraiser informa que de acuerdo al decaimiento celular de las muestras del Dr. Warner, tienen solo 1 hora y 52 minutos antes que el dispositivo estalle.
Mientras están observando la nave Goa'uld, Teal'c se da cuenta de que algo está saliendo de ella, e insiste en que deben volver al Portal. En la Tierra, Hammond ordena que la niña sea enviada de regreso a PX8-987 para evitar la destrucción del todo el complejo. De vuelta en el planeta, Teal'c y O'Neill corren desesperados mientras planeadores de la muerte Goa'uld los atacan. Teal'c revela a O'Neill que la Goa'uld Nirrti (de quien posiblemente sea la nave) ha usado antes negociaciones como método para destruir los portales de sus enemigos. El dice que en una ocasión, al llegar el emisario por el Portal hubo una gigantesca explosión. O'Neill entonces se da cuenta de que la niña que ayudaron es otro intento de Nirrti para destruir un Stargate.
En el SGC, están marcando las coordenadas de PX8-987 cuando Cassandra entra en coma. Antes de poder activar el último chevrón, la puerta se activa desde afuera. Es el Coronel O'Neill y Teal'c, quienes llegan justo antes que los deslizadores Goa'uld los alcancen. Jack ordena que la niña sea alejada del Stargate. Teal'c les dice que si intenta cruzar, la puerta será destruida, así que pronto Cassandra es enviada a un complejo nuclear abandonado
Llegan y Carter lleva a la niña 30 pisos hacia abajo. Cassandra se despierta y nota que ella está llorando, pero Carter no puede decirle porque. A pesar de los deseos de la niña porque se quede, Carter la deja encerrada en una bóveda y comienza a regresar por el elevador. Sin embargo, cerca del piso 26 ella cambia de dirección y vuelve con Cassandra. Ella le dice al Coronel que se quedará, a pesar de su orden de volver. Todos esperan atentos a que la hora llegue, pero cuando esto ocurre, no pasa nada. Carter se comunica e indica que ambas están bien. Ella dice que simplemente “sabia” que la niña no explotaría. 
Tiempo después, se encuentran Cassandra y el SG-1 recorriendo un parque. Mientras O'Neill le regala un perro a ella, Carter le comenta al resto que hasta encontrar padres adecuados, la Dra. Fraiser se quedará con Cassandra, y que incluso es posible que ella misma la termine adoptando. También revela que el objeto comenzó a ser reabsorbido por el organismo de la niña, una vez la llevaron lejos del Stargate. El episodio finaliza con Cassandra jugando con su perro.

Notas 

 Aquí se hace la primera mención de la Goa'uld Nirrti.
 En este episodio se le llama por primera vez por su nombre, Naquadah, al elemento del que está hecho el Stargate.

Artistas invitados 

 Katie Stuart como Cassandra.
 Gary Jones como Walter Harriman.
 Kevin McNulty como el Dr. Warner.
 Teryl Rothery como la Dra. Janet Fraiser.

Enlaces externos 

 Sumario En Gateworld (en inglés)
 Sumario En SciFi (en inglés)
 Guía del Episodio (en inglés)
 Ficha del Episodio en IMDb

Episodios de Stargate SG-1
Episodios de televisión de 1997